Эдмунд Уоллер (; 3 марта 1606 — 21 октября 1687) — английский политик и .

Биография 
Эдмунд Уоллер родился 3 марта 1606 года в Колсхилле. Получил воспитание сначала в Итоне, потом в Кембридже.

Рано женился на богатой вдове, и, вскоре похоронив её, остался богатым и веселым вдовцом 28 лет. Тогда начинается его ухаживание за Доротеей Сидни, дочерью 2-го графа Лестера, которую он воспевал на разные лады под именем Сахарисы. Когда она вышла замуж за герцога Сундерлэндского, Уоллер, умевший быть неутешным только в стихах, вскоре женился во второй раз.

Между 1624 и 1679 годами неоднократно заседал в Палате общин. В 1643 году участвовал в монархическом заговоре. После раскрытия заговора выдал всех своих сообщников и, таким образом, спас себе жизнь. Был выпущен на свободу после уплаты штрафа в 10000 фунтов стерлингов, в то время как его сообщники были казнены.

Как поэт, испытывал значительное влияние французского классицизма. Писал стихи на политические и религиозные темы. Автор апологических произведений, восхваляющих как Оливера Кромвеля, так и короля Карла II. Также является автором многих произведений любовной лирики и анакреонтической поэзии.

Эдмунд Уоллер умер 21 октября 1687 года в Биконсфилде.

Примечания

Ссылки 
 Waller, Edmund (DNB00) 

Политики по алфавиту
Политики Англии
Политики XVII века
Английские поэты
Члены парламента Англии (до 1707)